— sultão otomano

 Ibraim (sura) — a décima quarta sura do Alcorão